– japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Tokyo Biso Group Ski Team, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W zawodach Pucharu Kontynentalnego zadebiutował 10 stycznia 2009 w Sapporo, gdzie uplasował się na 19. miejscu. Niespełna miesiąc później brał udział w mistrzostwach świata juniorów w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie indywidualnie był 40., a wraz z drużyną w składzie z Kenshirō Itō, Shō Suzukim i Kento Sakuyamą zajął 6. miejsce.3 marca 2009 w Zaō po raz pierwszy w karierze został zwycięzcą zawodów FIS Cup. Bezpośrednio wyprzedził wówczas Felixa Brodaufa i Shūsaku Hosoyamę.

W styczniu 2011 uczestniczył w zawodach zimowej uniwersjady w Erzurum. Na dużym obiekcie zajął 20. miejsce, a na normalnym był szesnasty. 13 stycznia 2013 w Sapporo po raz pierwszy zajął miejsce w pierwszej dziesiątce Pucharu Kontynentalnego. Po skokach na odległości 129 m i 117,5 m zajął szóstą pozycję, tracąc 20 punktów do zwycięzcy Kim René Elveruma Sorsella. 19 stycznia na tej samej skoczni po raz pierwszy wystąpił w Pucharze Świata. W debiutanckim starcie zdobył punkty, zajmując 29. miejsce. Po pierwszych punktach Pucharu Świata w karierze przez kolejne lata występował w zawodach międzynarodowych rozgrywanych tylko na terenie Japonii – były to głównie starty w konkursach niższej rangi, a na najwyższym poziomie pojawił się tylko w sezonie zimowym 2014/2015 (odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów Pucharu Świata w Sapporo) i latem 2015 (34. w Letnim Grand Prix w Hakubie).

W grudniu 2018 po raz pierwszy od Zimowej Uniwersjady 2011 wystąpił w zawodach FIS rozgrywanych poza swoją ojczyzną, dwukrotnie zajmując 2. lokatę w słabo obsadzonych (w obu wystartowało niespełna 30 skoczków) konkursach FIS Cupu w Park City. Na początku 2020 osiągnął najlepsze wyniki międzynarodowe w karierze. W styczniu 2020 w Sapporo dwukrotnie poprawił swój najlepszy rezultat w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 5. i 3. pozycji. Następnie powrócił do rywalizacji w zawodach najwyższej rangi – w Sapporo znalazł się poza czołową trzydziestką (dyskwalifikacja w kwalifikacjach do pierwszego konkursu i 33. miejsce w drugim konkursie), a w Râșnovie w pierwszym konkursie był 35., a dzień później po raz drugi w karierze zdobył punkty Pucharu Świata, zajmując 28. pozycję.

We wrześniu 2021 dwukrotnie zdobył punkty Letniego Grand Prix – był 18. w Szczuczyńsku oraz 20. w Czajkowskim.

Zdobywał medale mistrzostw Japonii: w 2013 złoty na skoczni dużej, a w 2017 brązowy na normalnej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty H. Watanabe na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty H. Watanabe na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Sportowcy związani z Iwamizawą
Ludzie urodzeni w Iwamizawie
Urodzeni w 1991